Kecamatan Geger kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Geger (distrikt i Indonesien, lat -7,70, long 111,53), Jawa Timur, 
 Kecamatan Geger (distrikt i Indonesien, lat -7,00, long 112,93), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar